

Geografia
 Circondario di Macina, circondario del Mali nella regione di Ségou
 Macina, comune del Mali capoluogo del circondario omonimo

Persone
 Marco Macina, calciatore sammarinese
 Stefano Macina, politico sammarinese

Tecnologia
 macina, macchina o attrezzo per la macinazione (per esempio, del grano)

Altro
 La Macina, gruppo di canto popolare delle Marche
 Macina, personaggio del film 8mm - Delitto a luci rosse di Joel Schumacher